Джон Шей Кроуфорд (; 26 октября 1916, Даблин — 19 января 1973, Барнстабл) — канадский хоккеист, игравший на позиции защитника; двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз» (1939, 1941).

Карьера

Игровая карьера 
Поиграв несколько сезонов на молодёжном уровне, Кроуфорд своей игрой заинтересовал клуб НХЛ «Бостон Брюинз», в который он перешёл в 1937 году. Прежде чем закрепиться в «Брюинз», он отыграл целый сезон в фарм-клубе команды «Провиденс Редс», с которой в 1938 году выиграл Кубок Колдера.

Закрепившись в составе «Брюинз», он помог команде выиграть в 1939 и 1941 годах два Кубка Стэнли. В последующие годы он стал одним из лидеров защиты в команде, регулярно при этом зарабатывая очки. В 1946 году он был назначен капитаном «Брюинз», сменив в этой должности Дита Клэппера.

Отыграв ещё четыре сезона в НХЛ за «Брюинз» в качестве капитана, покинул команду и перешёл в «Херши Беарс», где отыграл еще два сезона, совмещая при этом должность играющего тренера.

Тренерская карьера 
Работал главным тренером в командах «Провиденс Редс» (1955—1960), «Рочестер Американс» (1961—1962) и «Балтимор Клипперс» (1964——1966).

Смерть 
Скончался 19 января 1973 года в возрасте 56 лет после госпитализации из-за потери сознания на матче команды «Кейп-Код Кабс», где он был генеральным менеджером.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Провиденс Редс»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Херши Беарс»
Обладатели Кубка Стэнли
Хоккейные тренеры Канады
Тренеры «Рочестер Американс»